Да́уэр () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Дауэр, Дай (1933—2016) — британский боксёр;
 Дауэр, Лора — американская писательница.